Чэнь Цзинжу́нь (; 22 мая 1933 — 19 марта 1996) — китайский , специалист в теории чисел, академик Китайской академии наук (1980). Лауреат Национальной естественнонаучной премии 1-й степени (1982), He-Liang-He-Li Prize и Loo-Keng Hua Mathematics Award (1992).
В публикации 1966 года доказал теорему, получившую его имя (теорема Чэня).

Выпускник кафедры математики Сямэньского университета (1953), куда поступил в 1949 году. Затем работал учителем в школе в Пекине, а с 1955 года служащий в альма-матер. Был замечен . С 1957 года ассистент Института математики Китайской академии наук (где благодаря своим научным достижениям с 1978 года стал исследовательским профессором). Отличался плохим здоровьем, с 1984 года страдал болезнью Паркинсона.

В 1978 и 1982 годах — приглашённый докладчик Международного конгресса математиков.

Опубликовал более 70 работ.

Был женат с 1980 года, имел сына.

Память 
28 июля 1999 года в честь Чэнь Цзинжуня астероиду, открытому 24 декабря 1996 года на наблюдательной станции Синлун, КНР, присвоено наименование 7681 Chenjingrun.

1 ноября 1999 года в рамках серии «Достижения науки и технологии» () тиражом 23,9305 млн экземпляров была выпущена почтовая марка КНР с профилем Чэнь Цзинжуня, надписью «Наилучший результат по гипотезе Гольдбаха» () и формулой:

 

19 сентября 2020 года в честь Чэнь Цзинжуня была выпущена почтовая марка КНР из серии «Современные учёные Китая» (), тиражом 6,95 млн экземпляров. На ней изображён читающий книгу Чэнь Цзинжунь на фоне книжных полок и вышеуказанная формула.

Примечания

Ссылки 
 http://www.china.org.cn/china/60th_anniversary_people/2009-09/17/content_18547276.htm 
  

Математики в теории чисел
Академики Китайской академии наук